Весёлое () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 38 человек. Почтовый индекс — 26207. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523184402.

Местный совет 
26206, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Палиевка, ул. Школьная

Ссылки 
 Весёлое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Маловисковского района